Железнодорожный разъезд 151 км

 Железнодорожный разъезд 151 км (Новосибирская область) упразднённый в 2016 году населённый пункт (железнодорожный разъезд) в Купинском районе Новосибирской области.
 Железнодорожный разъезд 151 км (Приморский край) — населённый пункт (железнодорожный разъезд) в Партизанском районе Приморского края.